Pirita (stadsdistrict), een stadsdistrict in de Estische hoofdstad Tallinn
Pirita (wijk), een wijk binnen het stadsdistrict Pirita
Pirita (rivier), een rivier die in de wijk Pirita in de Finse Golf uitmondt
Piritaklooster, een gewezen klooster, waaraan het stadsdistrict, de wijk en de rivier hun naam ontlenen
Pîrîta, een gemeente in het arrondissement Dubăsari in Moldavië